

Моррісонвілл — селище, штат Іллінойс
 Моррісонвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк